Die Abkürzung LKP bezeichnet: 

 Die ehemaligen Landelijke Knokploegen, eine niederländische Widerstandsorganisation während des Zweiten Weltkriegs
 Die ehemalige Lettische Kommunistische Partei
 Die ehemalige Litauische Kommunistische Partei
 Die Partei Liberaalinen Kansanpuolue in Finnland

Abkürzung